Pedro Flores puede referirse a:

 Pedro Flores (1840-1928) arqueólogo español
 Pedro Flores García (1897-1967), pintor español;
 Pedro Flores (1894-1979), compositor puertorriqueño.